О́рескутан () — горная вершина в Швеции, высота — 1420 м. Располагается в коммуне Оре, входящий в лен Емтланд.

В зимний период гора популярна среди туристов и горнолыжников. В летний период здесь действует канатная дорога, доставляющая пассажиров на высоту 1274 м. До подножия Орескутана ходит поезд. На вершине горы находится один из самых высоко расположенных ресторанов Швеции.

Примечания

Ссылки 
 

Горы Швеции